

Geografia 
 Sternbach – località storica nella zona di Niddatal, in Assia

Persone 
 Leo Sternbach – farmacista e chimico statunitense
 Leon Sternbach – filologo polacco
 Paul von Sternbach – politico, nobile e militare austriaco naturalizzato italiano di etnia tedesca
 Therese von Sternbach – leggendaria eroina tirolese nata a Brunico